Нетреба — фамилия и топоним.

Персоналии

Мужчины 
 Нетреба, Василий Гаврилович (1902—1975) — генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Нетреба, Владимир Петрович (род. 1967) — российский легкоатлет (марафон, ультрамарафон).
 Нетреба, Григорий Иванович — тракторист-машинист колхоза «Память Кирова» Кагальницкого района Ростовской области, заслуженный механизатор сельского хозяйства Российской Федерации, Лауреат Государственной премии СССР за выдающиеся достижения в труде.
 Нетреба, Михаил Павлович (род. 1926-2022) — советский государственный, партийный и хозяйственный деятель, первый секретарь Калининградского обкома КПСС.

Женщины 
 Ирина Нетреба — золотой призёр Чемпионата Европы по борьбе среди юниоров-2008.

Топонимы

Белоруссия 
 Нетреба — село в Кобринском районе Брестской области.

Украина 
 Нетреба — село в Владимирецком районе Ровненской области. 
 Нетреба — село в Рокитновском районе Ровненской области.
 Нетреба — исчезнувшая деревня в Бродовском районе Львовской области ()

Растения 
 Нетреба колюча () — однолетнее травянистое растение.